Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert (finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Chris Evert (semifinali)
 Helena Suková (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Zina Garrison (quarti di finale)

 Stephanie Rehe (terzo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (primo turno)
 Carling Bassett-Seguso (secondo turno)
 Kathy Jordan (secondo turno)
 Wendy Turnbull (primo turno)
 Anne White (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1986